I Gagini o Gaggini (secoli XV e XVI) furono una famiglia di architetti e scultori originari di Bissone sul lago di Lugano, molto attivi a Genova e in Sicilia.

Storia 
Famiglia di artisti, architetti, pittori e, soprattutto, scultori, che da Bissone sul lago di Lugano si trasferì nel XV secolo a Genova, dividendosi, in seguito, in due rami separati. Il primo ramo fu attivo nell'Italia settentrionale, in Francia e in Spagna, mentre il secondo, dalla seconda metà del XV secolo, fu attivo in Sicilia e in Calabria.

Del primo gruppo familiare, si ricorda:
 Elia Gagini nipote di Domenico, (morto nel 1511 ca.) attivo soprattutto a Genova.
 Giovanni Gagini (Bissone?-Genova 1506), attivo a Genova, dove realizzò, il Monumento funebre di Giorgio Fieschi (1461) in S. Lorenzo e numerosi portali.
 Pace Gagini (notizie dal 1493 al 1521), figlio di Beltrame, lavorò alla Certosa di Pavia e a Genova, dove ha lasciato il celebre portale del trionfo Doria.

Nel secondo gruppo, operante in Sicilia, troviamo:
 Domenico Gagini (1420-25 ca. 1492) che apprese l'arte a Firenze nella bottega di Filippo Brunelleschi. Dopo aver lavorato alla Cappella di San Giovanni Battista nel duomo di Genova, nel 1459 si trasferì a Palermo e lavorò al restauro dei mosaici della Cappella Palatina; a Palermo altre sue opere si trovano nella chiesa di San Francesco e nella Cattedrale.
 Antonello Gagini (1478-1536), figlio di Domenico, visse a Messina, ma conservò l'attivissima bottega palermitana; le sue opere si trovano sparse in molte chiese siciliane e calabresi e a Palermo ha lasciato alcuni dei suoi più importanti capolavori.
 Giovanni Gagini (1470 - ?), figlio di Domenico, operante nella bottega paterna a Palermo.
 Fazio Gagini, scultore, figlio di Antonello.
 Giacomo Gagini, scultore, figlio di Antonello.
 Vincenzo Gagini, scultore, figlio di Antonello.

Genealogia 
Ramo lombardo (ticinese) - siciliano:

I tre rami 

- - - - Ramo lombardo (ticinese) - siciliano - - - - - - - Ramo lombardo (ticinese) - genovese - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ramo lombardo (ticinese) - genovese

Galleria d'immagini

Bibliografia 
 Gioacchino Di Marzo, I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI, Palermo 1884. Anche on line

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Scultori italiani del XV secolo
Famiglie ticinesi
Famiglie genovesi
Famiglie siciliane
Bissone